Jean Ionescu se poate referi la unul din următorii:

 Jean Ionescu, un muzician și dirijor român
 Jean Ionescu (1928–1994), actor român, care a îndeplinit mulți ani funcția de director al Teatrului de Stat din Constanța (1957-1969 și 1972-1983)